Christian Uhl ist der Name folgender Personen:

* Christian Uhl (Künstler) (* 1956), deutscher Maler, Bildhauer und Objektkünstler
 Christian Uhl (Sinologe) (* 1965), deutscher Sinologe, Japanologe und Hochschullehrer